Cieki w Polsce
 Potok Głęboki – potok, dopływ Bystrej
 Potok Głęboki – potok, dopływ Czernej
 Potok Głęboki – potok, dopływ Porębianki
 Potok Głęboki – potok, dopływ Pewlicy
 Potok Głęboki – potok, dopływ Szarkowego

Przypisy